Termenul Titan se poate referi la:

 Titan, element chimic din grupa a IV-a
 Titan (satelit), cel mai important satelit al planetei Saturn 
 Titan (rachetă), familie de rachete construită de Martin Marietta
 Titan (cartier), cartier în sectorul 3 din București
 Titan (stație de metrou), stație de metrou din București
 Titan (autobaza), autobaza RATB din București
 Titani, nume dat fiilor lui Uranus și ai Gaiei
 Titan (companie), o companie de morărit și panificație din România
 Titan, magazin în București